Венециа́ново — деревня в Удомельском городском округе Тверской области.

География 
Находится в 33 км к северо-востоку от города Удомля на реке Ворожба.

История 
В 1478 году в списке изъятия Удомельских земель от Новгорода в пользу московского князя Ивана III упоминается местность Дуброва, Дубровка, расположившаяся от озёр Наволок и Кезадра, восточнее волости Мушино до современных деревень Токариха, Власово, Филиппково, пустошей Сафонково, Коптево.

Дубровский погост упоминается в письменных источниках в XVIII веке, первые церковные книги погоста относятся к 1781 году. В 1799 году тщением прихожан построена деревянная церковь Спаса Нерукотворного Образа на южном берегу р. Ворожба. Вокруг церкви — кладбище, окруженное оградой из дикого камня. На этом кладбище в 1847 году был похоронен Венецианов. В 1883—1896 годах на северном берегу р. Ворожбы была построена каменная Спасская церковь и в 1896 году освящена. Старая, деревянная, церковь была приспособлена под усыпальницу, сейчас её нет.

В Списке населенных мест Тверской губернии 1859 года значится погост Дубровский, на реке Ворожба, 5 дворов, 27 жителей. В конце XIX — начале XX века погост стал именоваться селом, по данным 1886 года здесь кроме жителей духовного сословия живут семьи отставных солдат и крестьяне, всего 8 семей, 26 жителей. В 1914 году в приход Спасской церкви села Дубровского Макаровской волости Вышневолоцкого уезда входили 28 деревень с населением 3173 жителя.

В 1940 году село центр Дубровского сельсовета Брусовского района Калининской области. В послевоенное время жители деревни Дубровское трудились в колхозе «Коммунар».

В 1980 году деревня Дубровское переименована в село Венецианово (сейчас, однако, — деревня) в честь Алексея Гавриловича Венецианова (1780—1847) — русского живописца, похороненного на местном кладбище. Венецианов с 1819 года до конца жизни постоянно жил в сельце Сафонково, где написал свои наиболее известные полотна (сейчас урочище Сафонково в 2,5 км к югу от деревни ).

В 1997 году в деревне Венецианово Зареченского сельского округа Удомельского района 14 хозяйств, 23 жителя.

До 2015 года деревня входила в состав Зареченского сельского поселения, с 2015 года — в составе Удомельского городского округа.

Население 

Население по переписи 2002 года — 21 человек, 8 мужчин, 13 женщин.

Достопримечательности 
 Могила А.Г. Венецианова
 Спасская церковь (построена в 1896 году)..

Примечания

Ссылки 
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Удомельского городского округа